23-й чемпионат Республики Беларусь по футболу среди команд первой лиги прошёл с 20 апреля по 23 ноября 2013 года. В соревновании приняли участие 16 команд из 15 городов. По итогам двухкругового турнира победитель получил путёвку в высшую лигу, а второй призёр уступил в переходных матчах 11-й команде сильнейшего дивизиона.

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, покинувшие первую лигу
 «Днепр» (1-е место в первой лиге)
 «Руденск» (15-е место в первой лиге)
 «ДСК-Гомель» (расформирован)

Клубы, пополнившие первую лигу
 «Смолевичи-СТИ» (1-е место во второй лиге)
 «Слоним» (2-е место во второй лиге)
 «Ислочь» (3-е место во второй лиге)
 «Минск-2» (по приглашению БФФ)

Клубы-участники

Представительство по регионам

Таблицы

Положение 

* Примечание. См. Чемпионат Белоруссии по футболу 2013#Переходные матчи за право выступать в Высшей лиге в сезоне 2014

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания 

Первая лига Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2013 году
Спорт в Белоруссии в 2013 году